Список риб Буркіна-Фасо неповний і включає в себе 109 видів риб, які можна знайти у територіальних водах Буркіна-Фасо.

A 
 Alestes baremoze
 Alestes dentex
 Aplocheilichthys normani
 Aplocheilichthys pfaffi 
 Arius gigas

B 
 Bagrus bajad 
 Bagrus docmak 
 Bagrus filamentosus
 Barbus ablabes 
 Barbus baudoni 
 Barbus bawkuensis 
 Barbus bynni occidentalis
 Barbus leonensis 
 Barbus macinensis 
 Barbus macrops 
 Barbus nigeriensis 
 Barbus parablabes 
 Barbus perince 
 Barbus pobeguini 
 Barbus punctitaeniatus
 Barbus stigmatopygus 
 Barbus sublineatus 
 Brienomyrus niger 
 Brycinus leuciscus 
 Brycinus luteus 
 Brycinus macrolepidotus
 Brycinus nurse

C 
 Campylomormyrus tamandua
 Chelaethiops bibie 
 Chiloglanis occidentalis
 Chiloglanis voltae 
 Chrysichthys auratus 
 Citharinops distichodoides thomasi
 Citharinus citharus citharus 
 Citharinus latus 
 Clarias anguillaris 
 Clarias gariepinus 
 Clarotes laticeps 
 Clypeobarbus hypsolepis
 Cromeria occidentalis

D 
 Distichodus brevipinnis 
 Distichodus engycephalus 
 Distichodus rostratus

E 
 Epiplatys bifasciatus bifasciatus
 Epiplatys spilargyreius

H 
 Hemichromis bimaculatus 
 Hemichromis fasciatus '
 Heterobranchus bidorsalis Heterobranchus isopterus  Heterobranchus longifilis  Heterotis niloticus  Hippopotamyrus pictus  Hippopotamyrus psittacus  Hydrocynus brevis  Hydrocynus forskahlii  Hyperopisus bebe bebe  Hyperopisus bebe occidentalis L 
 Labeo coubie  Labeo parvus  Labeo senegalensis Laeviscutella dekimpei Leptocypris niloticus  M 
 Malapterurus electricus  Malapterurus minjiriya  Marcusenius abadii  Marcusenius senegalensis senegalensis Micralestes comoensis  Micralestes elongatus  Micralestes occidentalis  Micralestes pabrensis  Mormyrops breviceps  Mormyrus hasselquistii  N 
 Nannocharax ansorgii  Neolebias unifasciatus  Nothobranchius kiyawensis  Nothobranchius thierryi  O 
 Oreochromis macrochir  Oreochromis niloticus niloticus P 
 Parachanna obscura  Paradistichodus dimidiatus Parailia pellucida  Pellonula leonensis  Petrocephalus bane bane  Petrocephalus bovei bovei  Petrocephalus pallidomaculatus Petrocephalus soudanensis  Phractura clauseni  Pollimyrus isidori isidori Polypterus bichir lapradei  Polypterus endlicheri endlicheri Polypterus senegalus senegalus  Procatopus schioetzi  Protopterus annectens annectens R 
 Raiamas senegalensis  Rhabdalestes septentrionalis S 
 Schilbe intermedius  Schilbe micropogon  Scriptaphyosemion banforense Scriptaphyosemion guignardi  Siluranodon auritus  Steatocranus irvinei  Synodontis arnoulti  Synodontis gambiensis  Synodontis sorex  Synodontis velifer  Synodontis violacea  Synodontis voltae  T 
 Tetraodon lineatus  Tilapia dageti''

Примітки

Література 

 Daget, J., 1957: Deuxième partie. Les Poissons. A: M. Blanc J. Daget, Mélanges biologiques. Les eaux et les poissons de Haute-Volta, pp. 99-169.

Mémoires de l'Institut français d'Afrique Noire Núm. 50: 113—169.

Посилання 

 Larval Clinostomum infection of cichlid fish in the lake of Kompienga in Burkina Faso: a menace to haleutic exploitation and public health  
 Coastal and Marine Ecosystems - Burkina Faso 

Буркіна-Фасо
Риби Буркіна-Фасо